Шурц (; )— фамилия.

Известные носители:

 Шурц, Барбара (; род. 1973) — австрийская художница
 Шурц, Ганс (род. 1913) — австрийский унтерштурмфюрер СС, начальник политического отдела концлагеря Освенцим.
 Шурц, Генрих (1863—1903) — немецкий этнограф и историк.
 Шурц, Карл (1829—1906) — германский и американский политический деятель.